Нью́берри () — английская фамилия и топоним. Носители фамилии:
 
 Ньюберри, Джон Стронг (1822—1892) — американский ботаник, зоолог, геолог, профессор геологии и палеонтологии, президент Нью-Йоркской академии наук.
 Ньюберри, Люк (род. 1990) — английский актёр.
 Ньюберри, Уолтер Лумис (1804—1868) — американский бизнесмен и филантроп.

Другие употребления:
 Библиотека Ньюберри — частная научная библиотека в Чикаго.
 Ньюберри — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
 Ньюберри (горы, Калифорния)
 Ньюберри — тауншип в Пенсильвании, США.

См. также 
 Ньюбери